Seciu se poate referi la:
 Seciu, Prahova, Muntenia
 Seciu, Vâlcea, Oltenia
 Seciu, Vrancea, Moldova
 Râu
 Râul Seciu, Bângăleasa, un afluent al râului Bângăleasa, județului Brașov, Transilvania
 Râul Seciu, Săcuieu, unul curs de apă, afluent al râului Săcuieu, județul Cluj, Transilvania
 Râul Seciu, Sibișel, un curs de apă, afluent al râului Sibișel, județului Hunedoara, Transilvania
 Nume de familie
 Valeria Seciu (* 1939, București), o actriță de teatru, film, radio și televiziune din România

Vezi și 
 Szőcs
 Szűcs
 Suciu
 Cojoc
 Cojocar, Cojocaru
 Listă de nume românești - litera V

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din maghiară